Les Enfants de la télé, émission française.
 Les Enfants de la télé, émission québécoise adaptée de la version française.